Robert Arnold kan være flere forskellige personer:

 Robert Arnold (revyforfatter) (1921-1979) − dansk revyforfatter
 Robert Arnold (basketballspiller) (født 1988) − amerikansk basketballspiller